O termo cinema nacional pode referir-se a:

 Cinema do Brasil
 Cinema de Portugal
 Cinema Nacional, sessão de filmes exibida pela Rede Globo.
 Cinema Nacional, uma sessão de filmes exibida pela extinta Rede Manchete.

Desambiguação